Battlestar Galactica es una miniserie que retoma el título de una franquica de medios de ciencia ficción iniciada en Estados Unidos en 1978 con la serie homónima. La miniserie de 2003 sirve de episodio piloto a una nueva serie, también titulada Battlestar Galactica que fue iniciada al año siguiente, en 2004, y que llegó a ser producida a lo largo de cuatro temporadas.

Historia de la producción 
En 2003 se decidió adaptar la serie de los años 1970. Para ello que se creó un episodio piloto emitido en dos partes revisando la historia y adaptándola substancialmente a los espectadores de principios del siglo XXI. No es por tanto una secuela, sino una reinterpretación de la historia.

Si en la serie original los supervivientes humanos se parecían a los antiguos egipcios, en la miniserie de 2003 su aspecto se corresponde fuertemente con el ejército de los Estados Unidos: mandos militares, marines e incluso armamento. De igual manera, los cylones ya no son una raza robótica alienígena sino creaciones humanas, robots dotados de inteligencia artificial que se han rebelado contra la humanidad.

Argumento 
Dos episodios a modo de miniserie donde se nos relata cómo los cylon rompen las defensas humanas (gracias al trabajo de espionaje de la Número Seis y la involuntaria ayuda del Dr. Gaius Baltar), bombardean las doce colonias y casi exterminan a la raza humana.

Sólo la obsoleta nave de combate Galactica sobrevive al ataque, pero está desarmada y en notoria inferioridad numérica para hacer frente al enemigo.

Referencias 

Battlestar Galactica
Battlestar Galactica (2003)